Jody Craddock – ex calciatore inglese
 Lawson Craddock – ciclista su strada statunitense
 Omar Craddock – triplista statunitense
 Robert Craddock – calciatore statunitense